Schlossplatz (manchmal auch nach der alten Rechtschreibung Schloßplatz) ist in mehreren Städten und Gemeinden die Bezeichnung für eine städtebauliche Platzanlage, in dessen Nähe oder an dessen Stelle in der Regel ein Schloss oder ein schlossähnliches Gebäude steht oder stand. 

Folgende Plätze mit diesem Namen gibt es in Deutschland: 

 den Schlossplatz in Aschaffenburg; namensgebendes Gebäude: Schloss Johannisburg
 den Schlossplatz in Bad Homburg vor der Höhe; namensgebendes Gebäude: Schloss Bad Homburg
 den Schloßplatz in Berlin-Mitte, namensgebendes Gebäude: (ehemaliges) Stadtschloss, Residenz der Hohenzollern
 den Schloßplatz in Berlin-Köpenick, namensgebendes Gebäude: Schloss Köpenick
 den Schlossplatz in Chemnitz
 den Schlossplatz in Coburg; namensgebendes Gebäude: Schloss Ehrenburg
 den Schlossplatz in Dirmstein; namensgebendes Gebäude: Sturmfedersches Schloss
 den Schlossplatz in der Altstadt von Dresden; namensgebendes Gebäude: Dresdner Residenzschloss
 den Schloßplatz in Erlangen; namensgebendes Gebäude: Markgräfliches Schloss Erlangen
 Eutiner Schlossplatz
 den Höchster Schlossplatz in Frankfurt am Main, Stadtteil Höchst; namensgebendes Gebäude: Höchster Schloss
 den Schlossplatz in Hanau; namensgebendes Gebäude: Das Stadtschloss Hanau
 den Schlossplatz in Karlsruhe; namensgebendes Gebäude: Schloss Karlsruhe
 den Schlossplatz in Münster 
 den Schlossplatz in Oldenburg (Oldenburg); namensgebendes Gebäude: Schloss Oldenburg 
 den Schlossplatz in Pirmasens; namensgebendes Gebäude: Schloss Pirmasens
 den Schlossplatz in Saarbrücken; namensgebendes Gebäude: Schloss Saarbrücken 
 den Schloßplatz in Schwetzingen; namensgebendes Gebäude: Schwetzinger Schloss
 den Schloßplatz in der Innenstadt von Stuttgart; namensgebende Gebäude: Neues und Altes Schloss
 Schlossplatz Varel
 den Schloßplatz in Weilburg; namensgebendes Gebäude: Schloss Weilburg
 den Schlossplatz in der Innenstadt von Wiesbaden; namensgebendes Gebäude: Stadtschloss Wiesbaden, seit 1946 Sitz des Hessischen Landtags
 den Schlossplatz in Worms 
 den Schlossplatz in Zweibrücken; namensgebendes Gebäude: Schloss Zweibrücken

Weitere: 
 Schlossplatz (Breslau)
 Schlossplatz (Warschau)
 Schlossplatz (Sankt Petersburg)

Plätze
Stadtbaugeschichte
Schlösser (Architektur)